Shuválov () es un apellido ruso, y puede referirse a:

Familia 
Shuválov (familia), familia noble rusa.

Personalidades 

Iván Ivánovich Shuválov (1727-1797), político del Imperio ruso.
Aleksandr Ivánovich Shuválov (1710-1771), político del Imperio ruso.
Piotr Ivánovich Shuválov (1711-1762), político del Imperio ruso.
Andréi Shuválov (n. 1965), esgrimista soviético.

Otros 

Edificio Shuválov, en San Petersburgo, Rusia.
Pintor de Shuválov, es un pintor ático de vasijas.